Müller László (1855–1941) magyar diplomata
Müller László (1971–1989) erdélyi magyar katona, az 1989-es romániai forradalom áldozata
Müller László (?) 20. századi magyar dokumentumfilm-rendező